

Carriera

Club
Dopo aver giocato nella seconda squadra dell'Energie Cottbus, nel 2011 si trasferisce all'Edmonton.

Nazionale
Conta 3 presenze con la Nazionale canadese. Ha inoltre partecipato al Campionato nordamericano di calcio Under-20 2009 con la nazionale di categoria.

Statistiche

Cronologia presenze e reti in Nazionale

Collegamenti esterni

 

Calciatori della Nazionale canadese